Mulo bezeichnet

 Mulo, ein osttimoresischer Suco
 Mulo (Aldeia), eine Aldeia in diesem Suco
 Mulo, ein Dorf in der Aldeia, siehe Dare (Mulo)
 ein Dorf der ehemaligen finnischen Gemeinde Pyhäselkä
 den ehemaligen Namen des norditalienischen Ortes Villa Poma

 eine ehemalige Schulform in den Niederlanden, siehe MULO